Drammen FK é um clube de futebol da Noruega fundado em 23 de agosto de 2008. Sua sede fica em Drammen.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 2008
Clubes de futebol da Noruega